Чемпионат Абхазии по футболу 2014 — 21-й розыгрыш чемпионата Абхазии по футболу. Турнир прошел в три круга. Начался 16 апреля 2014 года, а закончился 10 октября 2014.

Турнирная таблица

Результаты матчей

1-й и 2-й круг

3-й круг

Пояснения к таблицам

Примечания

Ссылки 
 Результаты Чемпионата Абхазии по футболу 2014 года

Чемпионат Абхазии по футболу
2014 год в Абхазии